

Sigle 
 Notation 3 – formato testuale per il web semantico

Astronomia 
 N3 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 N3 – codice vettore IATA della compagnia aerea russa Omskavia Airlines

Strade 
 N3 – strada nazionale belga Bruxelles-Aquisgrana
 N3 – strada nazionale irlandese Dublino-Ballyshannon
 N3 – strada nazionale sudafricana Johannesburg—Durban

Altro 
 N₃⁻ – ione azoturo
 N3 – categoria di autocarro secondo il codice della strada italiano